Натуральне число 529
 529 рік до нашої ери
 529 рік нашої ери